Пхултала:
 Пхултала — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Пхултала — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Кхулна.